Il Territorio d'oltremare (TOMa) è un territorio posto a grande distanza dallo stato di appartenenza, stato di cui di norma mantiene la lingua e a cui fa riferimento per questioni territoriali, giuridiche, amministrative.

I principali territori d'oltremare sono amministrati da Regno Unito e Francia, ma anche Belgio, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ne possiedono o ne hanno posseduto.

Territori d'oltremare britannici – territori che ricadono sotto la sovranità del Regno Unito
Territori d'oltremare francesi – territori che ricadono sotto la sovranità della Francia
Paesi e territori d'oltremare – dipendenze e territori di alcuni stati membri dell'Unione europea.

Definizione geografica 
Un territorio d'oltremare può essere definito anche attraverso criteri geografici: si può parlare di territorio d'oltremare quando la massa terrestre principale più vicina ad esso, purché faccia parte dello stesso continente del territorio in questione, non coincide con quella del paese che vi esercita la sovranità. Politicamente, questi territori possono essere o meno riconosciuti come tali dagli Stati sovrani. Da questa definizione sono escluse tutte le exclavi appartenenti alla stessa massa terrestre di quella principale dello Stato sovrano.

Geografia politica